Кубок Либертадорес 2023 (, ) — 64-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проходит под эгидой КОНМЕБОЛ с 7 февраля по 11 ноября 2023 года. Финальная игра состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Победитель турнира сыграет с победителем Южноамериканского кубка 2023 в Рекопе Южной Америки 2024, а также пройдет на Кубок Либертадорес 2024 и на Клубные чемпионаты мира  2023 и 2025 годов.

Команды

Примечания